Meelva (Lääneranna), een plaats in de Estlandse gemeente Lääneranna
 Meelva (Räpina), een plaats in de Estlandse gemeente Räpina